de plaats Tintah (Minnesota)
 de Tintah Township, Traverse County, Minnesota